Atocha Renfe é uma estação da Linha 1 do Metro de Madrid construída para dar serviço à estação de trens/comboios de Atocha Cercanías e Puerta de Atocha, operadas pela Renfe.

História
A estação entrou em operação em 24 de julho de 1988.

Ligações externas 

 Página oficial do Metro de Madrid

Atocha Renfe
Estações ferroviárias inauguradas em 1988